

Sigle 
 Organisation de la Résistance de l'Armée – organizzazione della resistenza francese

Codici 
 ORA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orano (Algeria)
 ora – codice ISO 639-3 della lingua oroha

Geografia 
 Ora – comune della provincia di Bolzano (Italia)
 Ōra – comune della prefettura di Gunma (Giappone)

Musica 
 Ora – album di Jovanotti del 2011
 Ora – singolo di Jovanotti del 2011, dall'omonimo album
 Ora – album di Rita Ora del 2012
 Ora – album di Gigi D'Alessio del 2013
 Ora – singolo di Gigi D'Alessio del 2013, dall'omonimo album
 Ora – singolo di Renzo Rubino del 2014
Ora – singolo di Aiello del 2021
Ora – album del gruppo Diaframma del 2022

Altro 
 Ora – azienda automobilistica cinese
 Ora – unità di misura di tempo
 Ora del Garda – vento del lago di Garda
 .ora – estensione del formato OpenRaster
 Rita Ora – cantante, attrice e modella britannica di origine kosovara

Pagine correlate
Oro (disambigua)

Altri progetti